

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fisched“ beginnt.

Fisched 



Fischedi 
 Fischedick, Hans-Georg (* 1960), deutscher Badmintonspieler
 Fischedick, Manfred (* 1964), deutscher Energie- und Klimaforscher
 Fischedick, Mathias (* 1970), deutscher Autor
 Fischedick, Michael (* 1964), deutscher Badmintonspieler